Falconara se poate referi la:
 Falconara Albanese, comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia
 Falconara Marittima, comună din provincia Ancona, regiunea Marche, Italia